L'hardico (in inglese hardic) è una lingua artificiale creata da Ursula K. Le Guin per i racconti e i romanzi del Ciclo di Earthsea. 
È discendente dal Linguaggio Antico, utilizzata per la magia e con cui è impossibile mentire (a meno che ad utilizzarla non sia un drago), ma l'hardico non mantenne a lungo questa qualità magica. L'hardico è la lingua nativa di Ged.

Sukien, spuma, deriva dalla parola del Linguaggio Antico suk, piuma, insieme a inien, mare, ma la parola in Linguaggio Antico per spuma è essa.

Voci correlate
Kargish
Osskiliano
Iotico
Pravico

Lingue artistiche
Ciclo di Earthsea